La stagione 1967-1968 è stata la sessantacinquesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu John Hickton del Middlesbrough con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Ipswich Town e Queens Park Rangers e  promosse in First Division 1968-1969.
  Rotherham United e  Plymouth Argile retrocesse in Third Division 1968-1969.

Voci correlate
First Division 1967-1968
Third Division 1967-1968
FA Cup 1967-1968
Football League Cup 1967-1968
FA Charity Shield 1968

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968